Die Sclerorhynchidae, im Deutschen auch Scheinsägerochen oder Pseudosägerochen genannt, sind eine ausgestorbene Rochenfamilie aus der Kreidezeit. Sie sahen äußerlich den rezenten Sägerochen (Pristidae) ähnlich, blieben mit Maximallängen von 100 cm aber wesentlich kleiner. Sie sind wahrscheinlich das Ergebnis einer konvergenten Evolution, mit den Sägerochen nicht näher verwandt und auch nicht deren Vorfahren. Sie waren weltweit verbreitet, Schwerpunkt der Verbreitung und wahrscheinlich der Ort ihrer Entstehung war die Tethys. Ihre größte Artenvielfalt erreichten sie am Ende der Kreidezeit im Maastrichtium, an deren Ende sie zusammen mit den Dinosauriern und vielen anderen Gruppen im Verlauf eines großen Massenaussterbens verschwanden.

Merkmale 
Wie die Sägerochen hatten die Sclerorhynchidae einen langgestreckten, wenig scheibenförmigen und eher haiähnlichen Körper, ein langes, an den Seiten mit Zähnen bestücktes Rostrum und lebten küstennah als Bewohner des Meeresbodens. Sie erreichten Längen von 70 bis 100 cm. Die zwei Rückenflosse waren weiter hinten positioniert als bei den Sägerochen und den Geigenrochen. Das sägeartige Rostrum entstand bei den Sclerorhynchidae durch die Verlängerung des basalen Abschnitts des Rostralknorpels, bei den Sägerochen dagegen verlängerte sich der vordere Teil des Rostralknorpels. Propterygium, Mesopterygium und Metapterygium, die drei basalen, die Flossenstrahlen tragenden Knorpel der Brustflossen, sind wesentlich größer ausgebildet als bei den Sägerochen und Propterygium und Mesopterygium trugen die meisten Flossenstrahlen. Außerdem sind die Kieferzähne der Scheinsägerochen im Allgemeinen relativ stark spezialisiert, die der Sägerochen dagegen wie die der Geigenrochen unspezialisiert. Der Übergang vom Kopf zum Rostrum erfolgte bei den Sclerorhynchidae sanfter und ist nicht so deutlich ausgeprägt wie bei den Sägerochen. Das Rostrum verjüngte sich von der Basis zur Spitze, während das der Sägerochen auf der gesamten Länge etwa gleich breit ist. Ein weiterer Unterschied betrifft die innere Anatomie des Rostrums. Im Rostrum befindet sich ein Hohlraum, der eine Fortsetzung des Hirnhohlraums ist. Die Sclerorhynchidae besitzen nur einen unpaaren, mittig liegenden Kanal, ein Merkmal das sich auch bei den Sägehaien (Pristiophoridae) findet, die keine Rochen sind. Die Sägerochengattung Pristis hat dagegen noch einen weiteren paarigen Kanal, seitlich des zentralen Hohlraums, Anoxypristis hat sogar zwei paarige Kanäle. Dieser enthält Nerven und die Rostralarterie.

Gattungen 
Bis heute wurden 23 Gattungen mit 40 Arten beschrieben, einige davon aber nur anhand der Kieferzähne, so dass es unklar ist, ob es sich um Scheinsägerochen, Sägerochen oder Geigenrochen handelt.

Ankistrorhynchus Casier 1964
Archingeayia Vullo, Cappetta & Neraudeau 2007
Baharipristis Werner 1989
Biropristis Suarez & Cappetta 2004
Borodinopristis Case 1987
Celtipristis Kriwet 1999
Ctenopristis Arambourg 1940
Dalpiazia Checchia-Rispoli 1933
Ganopristis Arambourg 1935
Ischyrhiza Leidy 1856
Kiestus Cappetta & Case 1999
Libanopristis Cappetta 1980
Marckgrafia Weiler 1935
Micropristis Cappetta 1980
Onchopristis Stromer 1917
Onchosaurus Gervais 1852
Plicatopristis Cappetta 1991
Ptychotrygon Jaeckel 1894
Ptychotrygonoides Landemaine 1991
Pucapristis Schaeffer 1963
Renpetia Werner 1989
Schizorhiza Weiler 1930
Sclerorhynchus Woodward 1917

Literatur 
 H. Capetta. 1974. Sclerorhynchidae nov. fam. Pristidae et Pristiophoridae: un exemple de parallelisme chez Selaciens. Comptes rendus de Academie de Sciences Paris Serie D 278:225-228
  Barbara E. Wueringer, Lyle Squire Jr., Shaun P. Collin: The biology of extinct and extant sawfish (Batoidea: Sclerorhynchidae and Pristidae). Reviews in Fish Biology and Fisheries. 05/2009; 19:445-464. DOI: 10.1007/s11160-009-9112-7

Weblinks 

 Paläodatabase: †Family Sclerorhynchidae Capetta 1974

Rochen
Batoidea
Ausgestorbener Knorpelfisch